Šljivančanin ist der Familienname folgender Personen:

 Mlađen Šljivančanin (* 1985), serbischer Basketballspieler
 Veselin Šljivančanin (* 1953), serbischer Offizier der Jugoslawischen Volksarmee